GW:

 Guild Wars — MMORPG.
 .gw — национальный домен верхнего уровня для Гвинеи-Бисау.
 GanjaWars — онлайн-игра в мафию, боевой симулятор и экономическая стратегия.
 Games Workshop — английская компания, создающая и реализующая игровую продукцию.
 GW instek — компания, является производителем лабораторных контрольно-измерительных приборов общего назначения.
 GW-BASIC — диалект языка программирования Бейсик, разработанный компанией Microsoft.
 GW-Panther — опытная немецкая тяжелая самоходная гаубица.
 GW-приближение — приближённый метод рассчёта зонной структуры.